Menander kan avse:

Personer från antik tid
 Menander (dramatiker) (342–291 f.Kr.), grekisk dramatiker
 Menander (general) (300-talet f.Kr.), general hos Alexander den store
 Menander I (150-100 f.Kr.), kung av Baktrien
 Menander II (100-talet f.Kr.), kung av Baktrien
 Menander (gnostiker) (första århundradet e.Kr.), den förste kände gnostikern

Svenskt efternamn
Efternamnet Menander bars enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2016 av 48 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Menander
 Henrik Menander (1853–1917), pionjär inom arbetarrörelsen, journalist och diktare
 Anna-Lisa Menander (född 1915), textilkonstnär

Biologi
 Menander (djur), släkte av fjärilar

Geografi
 Menander Øer, öar vid Grönlands ostkust

Källor

Efternamnsförgreningssidor